WYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wyndham (Australia Occidentale) (Australia)